Łeba může být:

 Łeba – město, okres Lębork, Pomořské vojvodství, Polsko
 Łeba (řeka) – řeka, Pomořské vojvodství, Polsko
 Łeba Park – zábavní park, Nowęcin, gmina Wicko, okres Lębork, Pomořské vojvodství, Polsko
 Łeba (nádraží) – nádraží ve městě Łeba, gmina Łeba, okres Lębork, Pomořské vojvodství, Polsko